Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Ančić che ha battuto in finale Rafael Nadal 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mario Ančić (Campione)
 Assente
 Irakli Labadze (secondo turno)
 Assente

 Karol Beck (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)
 Julian Knowle (secondo turno)
 Jean-François Bachelot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2003